Hangen ist der Familienname folgender Personen:

 Heijo Hangen (1927–2019), deutscher Künstler